«Советские игрушки» — один из первых советских мультипликационных фильмов, который создал в 1924 году режиссёр Дзига Вертов. Производство студии Госкино. Экранизация политических шаржей Дени, публиковавшихся в газете «Правда».

Сюжет 
В мультфильме показан жрущий и морально разлагающийся буржуй, чьё брюхо, набитое несметным количеством денег, вспарывает «кентавр», состоявший из крестьянина и рабочего.
Фильм оканчивается примечательным финалом: появляется красноармеец, и все пролетарии образовывали «новогоднюю ёлку», на которой в виде игрушек вешают врагов советского общества — фигурки «классово чуждых элементов» — попа, буржуя-нэпмана и т. д.

О мультфильме 
Дзига Вертов, как известно, провозгласивший и воплотивший в своём творчестве принципы «киноправды» и противопоставлявший документальность всевидящего киноглаза «возвышающему обману» художественного вымысла, тем не менее проявил огромный интерес к мультипликации — искусству «безграничной фантазии». Он первый начал работать над мультфильмами и включил мультипликацию в свой журнал «Киноправда». Именно такими рисованными киношаржами, близкими по духу и стилю к плакатам Маяковского, были рисованные фильмы «Советские игрушки» и «Юморески» (1924), выполненные в технике плоской бумажной марионетки. Мультипликация стремилась откликаться на злободневные события и проблемы.

Интересные факты 
 Мультфильм находится в общественном достоянии с 1994 года, так как был выпущен более 70 лет назад.

Примечания

Ссылки 
 
 Советские игрушки на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Дзига Вертов — Энциклопедия отечественного кино

Рисованные мультфильмы СССР 1924 года
Сатирические мультфильмы СССР
Пропагандистские мультфильмы СССР
Фильмы Дзиги Вертова
Чёрно-белые мультфильмы СССР
Фильмы русского авангарда
Короткометражные мультфильмы СССР 1920-х годов